Хассельбах (Гассельбах) () — топоним и фамилия.

Известные носители фамилии 
 Хассельбах (Гассельбах), Ганс-Карл (1903—1981) — штурмбаннфюрер войск СС (21 июня 1943), один из личных врачей Адольфа Гитлера.
 Хассельбах (Гассельбах), Инго (Фюлльграп; род. 1967) — немецкий писатель, сценарист и журналист.

Топонимы 
 Хассельбах — коммуна в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд.
 Хассельбах — коммуна в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Рейн-Хунсрюк.
 Хассельбах (приток Верре) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хассельбах (приток Дальке) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия. Приток Дальке.